Водарский — польская  фамилия.

Известные носители:
 Водарский, Евгений Александрович (1871—?) — русский советский инженер-гидротехник, руководитель Нижегородского речного училища (1905)
 Водарский, Николай Владимирович (1876—1938) — русский военный деятель, полковник. Герой Первой мировой войны, георгиевский кавалер.
 Водарский, Ярослав Евгеньевич (1928—2007) — советский и российский историк, доктор исторических наук; сын Е. А. Водарского.